Франсуа-Ксавье Беллами, во французской транскрипции Франсуа́-Кзавье́ Бельами́ (; род. 11 октября 1985, Париж) — французский политик, евродепутат (с 2019).

Биография 
Родился 11 октября 1985 года в профессорской семье, провёл детство в Версале. Прошёл подготовительный курс по литературе в лицее Генриха IV, в 2005 году окончил Высшую нормальную школу, в 2008 году получил степень агреже по философии в Сорбонне. Преподавал в нескольких лицеях — в Рамбуйе, Гюйанкуре и Париже.

В 2006 году, будучи студентом Высшей нормальной школы, провёл 22 часа под арестом после стычки с полицией во время акции протеста против проведения в часовне Версаля некой выставки, спровоцировавшей разногласия (обвинения с него сняли), но был тогда же привлечён министром культуры в правительстве Доминика де Вильпена  к работе в своём ведомстве. В 2008 году пошёл на муниципальные выборы в Версале по списку  и стал самым молодым помощником мэра во Франции, но в 2017 году проиграл выборы в Национальное собрание кандидату президентской партии «Вперёд, Республика!» .

Возглавил список кандидатов партии «Республиканцы» на европейских выборах 25 и 26 мая 2019 года во Франции, результаты которых оказались для правоцентристов неудачными — получив 8,5 % голосов, они оказались на четвёртом месте.

Труды

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Выпускники Парижского университета
Члены партии «Республиканцы»
Депутаты Европарламента от Франции
Депутаты Европарламента (2019—2024)